Ципикан — топоним, может означать:

 Ципикан — посёлок в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии.
 Ципикан — река в Бурятии.